Division d'Honneur – denominazione della Pro League, massima serie del campionato belga di calcio dal 1900 al 1952.
 Division d'Honneur – denominazione della Division Nationale, massima serie del campionato lussemburghese di calcio dal 1932 al 1957.
Division d'Honneur – massima serie del campionato di calcio della Nuova Caledonia.
 Division d'Honneur – denominazione con cui si indica il massimo livello regionale del campionato francese di calcio.
Division d'Honneur – massima serie del campionato di calcio della Martinica.
 Division d'Honneur – massima serie del campionato di calcio di Mayotte.
Division d'Honneur – massima serie del campionato di calcio della Guadalupa.